Aks eller AKS har flere betydninger:

 Aks (plante) – lange blomsterstande med ustilkede blomster.
 Politiets Aktionsstyrke – politiets specielle aktionsstyrke.
 Akut koronar syndrom – blodprop i hjertet eller ustabil angina pectoris.
 Aktiv Kreditsikring – Et overvågningssystem udviklet og opereret af Experian.